Czwarty oraz piąty konkurs indywidualny w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich 2018/2019 odbyły się w Niżnym Tagile w dniach 1–2 grudnia.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrał reprezentant Polski Piotr Żyła oddając skok równy rozmiarowi skoczni. Drugie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej Japończyk Ryōyū Kobayashi straciwszy do zwycięzcy pół punktu. Podium kwalifikacji uzupełnił Johann André Forfang, który uzyskał odległość o pół metra gorszą od zwycięzcy zawodów. Wszyscy reprezentanci Polski zdołali awansować do konkursu głównego. Wśród gospodarzy kwalifikację wywalczyło zaledwie czterech zawodników z dziesięciu zgłoszonych. Dienis Korniłow zdyskwalifikowany został za nieprzepisową długość nart. Kwalifikacje w całości przeprowadzono z drugiej platformy startowej.

Pierwszy konkurs indywidualny wygrał Norweg Johann André Forfang, któremu jako jedynemu w zawodach udało się przeskoczyć rozmiar skoczni, a miało to miejsce w pierwszej serii, gdzie lądował na 135,5 metrze. Drugie miejsce na podium zajął, z wynikiem gorszym o dwie dziesiąte punktu, zwycięzca kwalifikacji Piotr Żyła. Skład podium uzupełnił Ryōyū Kobayashi, który po pierwszej serii zajmował pierwsze miejsce. Jego strata wyniosła ponad dwa punkty do zwycięzcy konkursu. W czołowej dziesiątce z reprezentantów Polski uplasował się także Kamil Stoch na siódmej pozycji. Punktów nie udało się zdobyć Maciejowi Kotowi (36. miejsce) oraz Jakubowi Wolnemu (47. miejsce). Konkurs przeprowadzony został z czwartej oraz z piątej platformy startowej.

Kwalifikacje do drugiego konkursu wygrał reprezentant Japonii Ryōyū Kobayashi skacząc na odległość 129 metrów i uzyskując notę o ponad dwa punkty lepszą od Amerykanina Kevina Bicknera, który mimo uzyskania identycznej odległości co Japończyk sklasyfikowany został na miejscu drugim. Trzecie miejsce w zawodach zajął Niemiec Karl Geiger. W czołowej dziesiątce kwalifikacji wśród Polaków znaleźli się szósty Kamil Stoch oraz ósmy Piotr Żyła. Kwalifikacji nie udało się wywalczyć Jakubowi Wolnemu. Skakano z piątej belki.

W drugim konkursie indywidualnym zwyciężył, po raz trzeci w sezonie, Japończyk Ryōyū Kobayashi, umacniając się tym samym na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ze stratą prawie czternastu punktów na drugim miejscu sklasyfikowany został Norweg Johann André Forfang. Trzecie miejsce wywalczył Piotr Żyła, który po pierwszej serii zajmował dziesiątą lokatę. Z reprezentantów Polski czwarty był Kamil Stoch, a jedenasty Dawid Kubacki. Stefan Hula (36. miejsce) oraz Maciej Kot (41. miejsce) nie zdołali wywalczyć awansu do serii finałowej. W pierwszej serii upadkiem zakończył się skok Richarda Freitaga, lecz z racji, że uzyskana przez niego odległość wyniosła wymagane 95% rozmiaru skoczni został dopuszczony do udziału w serii drugiej, gdzie ostatecznie zajął trzydzieste pierwsze miejsce. Zawody rozegrano z szóstej belki startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Niżnym Tagile był Siergiej Żyrianow oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem będzie, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Jani Hyvärinen, a jego asystentem – Nikołaj Pietrow. Kontrolą sprzętu zajmowali się Sepp Gratzer, oraz Toni Guggemoos.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 30 listopada 2018

Pierwszy konkurs indywidualny– 1 grudnia 2018

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 2 grudnia 2018

Drugi konkurs indywidualny – 2 grudnia 2018

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019
Puchar Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile
2018 w Rosji